Dwayne ist sowohl ein männlicher Vorname als auch ein Familienname. Er ist eine Variante des Namens Duane, der seinerseits die anglisierte Form des irischen Namens Dubhán beziehungsweise des davon abgeleiteten Familiennamens Ó Dubháin ist.

Varianten von Dwayne sind unter anderem Dewayne, DeWayne, Duwayne, Dwain, Dwaine, Dwane und Dwyane.

Namensträger

Vorname Dwayne 
 Dwayne Adway (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler
 Dwayne Ambusley (* 1980), jamaikanischer Fußballspieler
 Dwayne Anderson (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 Dwayne Archbold (* 1980), US-amerikanischer Basketballspieler
 Dwayne Burno (1970–2013), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Dwayne Cameron (* 1981), neuseeländischer Schauspieler
 Dwayne Carter (* 1982), US-amerikanischer Rapper, bekannt als Lil Wayne
 Dwayne Clemons (* 1963), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Dwayne Cowan (* 1985), britischer Sprinter
 Dwayne Day, US-amerikanischer Luft- und Raumfahrtjournalist
 Dwayne De Rosario (* 1978), kanadischer Fußballspieler
 Dwayne Benjamin Didon (* 1994), seychellischer Schwimmer
 Dwayne Dolphin (* 1963), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Dwayne Evans (* 1958), US-amerikanischer Sprinter
 Dwayne Evans (* 1992), US-amerikanischer Basketballspieler
 Dwayne Haskins (1997–2022), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Dwayne Hay (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Dwayne Hickman (1934–2022), US-amerikanischer Schauspieler
 Dwayne Jarrett (* 1986), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Dwayne Johnson (* 1972), US-amerikanisch-kanadischer Schauspieler und Wrestler, auch bekannt als The Rock
 Dwayne J. King (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Dwayne Kirkley (* 1970), US-amerikanischer Basketballspieler
 Dwayne Steven Milburn (* 1963), US-amerikanischer Komponist, Arrangeur, Dirigent und Organist
 Dwayne Morton (* 1971), US-amerikanischer Basketballspieler
 Dwayne Norris (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler
 Dwayne Peel (* 1981), walisischer Rugbyspieler
 Dwayne Roloson (* 1969), kanadischer Eishockeytorwart
 Dwayne Sandy (1989–2021), Fußballtorwart aus St. Vincent und die Grenadinen
 Dwayne Smith, US-amerikanischer Komponist
 Dwayne Stonehammer (* 1995), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Dwayne Turner (* vor 1980), britischer Comiczeichner

Varianten des Vornamens 
 DeWayne Jessie (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 DeWayne McKnight (* 1954), US-amerikanischer Gitarrist
 Dewayne „D. J.“ White (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 Duwayne Dunham (* 1952), US-amerikanischer Filmeditor und Regisseur
 Dwain Chambers (* 1978), britischer Leichtathlet und American-Football-Spieler
 Dwaine Board (* 1956), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Kenneth Dwane „Ken“ Bowersox (* 1956), US-amerikanischer Astronaut
 Dwane Casey (* 1957), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Dwane Wallace (1911–1989), US-amerikanischer Unternehmer
 Dwyane Wade (* 1982), US-amerikanischer Basketballspieler

Familienname (mit Varianten) 
 Frank Joseph Dewane (* 1950), Bischof von Venice, Florida
 Patrick Dewayne (* 1976), deutscher Schauspieler, Musiker, Moderator, Wirtschaftsjournalist und Sachbuchautor

Siehe auch 
 Duane (Vorname)
 Duane (Familienname)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Englischer Personenname